

Geografia 
 Tingui (Curitiba), um bairro da cidade brasileira de Curitiba, Paraná
 Parque Tingui, Curitiba

Povos 
 Tinguí, um povoado na Bahia
 Tingui-botós, um grupo indígena brasileiro de Alagoas
 Tinguis, um grupo indígena brasileiro de Curitiba

Biologia 
 Timbó (planta)
 Dictyoloma, um género botânico pertencente à família Rutaceae